I-20 puede hacer referencia a:

La Interestatal 20, una autopista interestatal en el sur de los Estados Unidos.
El I-20, un submarino de la Armada Imperial Japonesa.
I-20 Tha Dealer, un rapero.
Hyundai i20, un automóvil.